Гобустан — топоним в Азербайджане:

 Гобустан — заповедник.
 Гобустан — город.
 Гобустан — посёлок, подчинённый Карадагскому району города Баку.
 Гобустан — равнина.

См. также 
 Гобустанская закрытая тюрьма